Hanky Panky bezeichnet:
 Hanky Panky, deutscher Titel Der Geisterflieger, US-amerikanischer Spielfilm von Sidney Poitier aus dem Jahr 1982
 Hanky Panky (Madonna-Lied), Lied von Madonna aus dem Jahr 1990
 Hanky Panky (Tommy-James-&-the-Shondells-Lied), Lied von Tommy James & the Shondells aus dem Jahr 1966
 Henk Schiffmacher (* 1952), niederländischer Tätowierer